Yuling bezeichnet:

das Yu-Mausoleum
das Yuling-Mausoleum